Терміном Крабоїд називають декілька різноманітних груп та видів тварин:
 Крабоїди (Anomura) — інфраряд десятиногих ракоподібних.
 Риба-крабоїд, або кобія (Rachycentron canadum) — єдиний вид окунеподібних риб родини кобієвих.
 Тюлень-крабоїд (Lobodon carcinophaga) — єдиний вид хижих морських ссавців з роду Lobodon із родини тюленевих.
 Лисиця крабоїд (Cerdocyon thous) — вид хижих ссавців родини псових (Canidae).
 Мангуста-крабоїд (Herpestes urva) — вид хижих ссавців родини мангустових.
 Крабоїд (Dromas ardeola) — вид сивкоподібних птахів монотипової родини крабоїдових (Dromadidae).
 Жаба-крабоїд (Fejervarya cancrivora) — вид жаб родини Dicroglossidae.
 Крабоїд (Fordonia) — рід отруйних змій родини гомалопсових (Homalopsidae).
 Макака-крабоїд (Macaca fascicularis) — вид приматів з роду макака (Macaca) родини мавпові (Cercopithecidae).